Пер Кристофферсен (; 12 октября 1937, Фредрикстад — 2 марта 2023, Фредрикстад) — норвежский футболист, нападающий.

Биография 
Большую часть карьеры провёл за клуб «Фредрикстад». Выступал за сборную Норвегии, за которую провел 25 матчей и забил 6 мячей.

Чемпион Норвегии 1957, 1960, 1961 годов, обладатель Кубка Норвегии 1957, 1961, 1966 годов.

4 раза признавался лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии 1957 (14 мячей), 1960 (13 мячей), 1961 (16 мячей), 1966 (20 мячей).

Занимает 4 место по общему количеству голову в высшем норвежском чемпионате за всю историю турнира.

Скончался 2 марта 2023 года в Фредрикстаде после непродолжительной болезни.

Примечания

Ссылки 
 Биография на ffksupporter.net

Игроки сборной Норвегии по футболу
Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Фредрикстад»